Het ATP-toernooi van Londen 2011 (met de officiële naam AEGON Championships 2011) werd gespeeld van 6 tot 12 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Titelverdediger was de Amerikaan Sam Querrey die het jaar daarvoor het toernooi won door zijn landgenoot Mardy Fish met 7-6(3) en 7-5 te verslaan in de finale. Andy Murray won de enkeltitel tegen Jo-Wilfried Tsonga, nadat de finale voor één dag werd uitgesteld vanwege regen. De Amerikaanse broers Bryan wonnen de dubbeltitel.

Enkelspel

Geplaatste spelers 
De eerste 8 geplaatste spelers kregen een bye naar de tweede ronde.

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen